Het ATP-toernooi van Montreal/Toronto 2000 (met de officiële naam du Maurier Open) vond plaats van 31 juli tot en met 6 augustus 2000. Er werd gespeeld op hardcourtbanen van het National Tennis Centre in de Canadese stad Toronto.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Officiële website
 ATP-toernooischema
 ITF-toernooischema

Toronto
2000